El Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme de 2007 va ser la divuitena, i darrera, cursa de la temporada 2007 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit Ricardo Tormo (Xest, País Valencià) el cap de setmana del 2 al 4 de novembre de 2007.

Moto GP

250 cc

125 cc

Notes 
 Valentino Rossi participà en la cursa tot i haver patit greus lesions a les mans durant la sessió de classificació.

Referències 
 

Competicions motociclistes del 2007
2007
Edicions del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de motociclisme